Heinrich von St. Gallen ist der Name folgender Personen:
 Heinrich von St. Gallen (Abt) († 1324), Schweizer Ordensgeistlicher
 Heinrich von St. Gallen (Theologe) (um 1350 – nach 1397), deutscher Theologe und Erbauungsschriftsteller